Engel est le mot allemand pour « ange ».

Patronyme 

 Adam Engel (1991-), joueur de baseball américain ;
  ;
 Carl Engel (1818-1882), musicographe et collectionneur d'instruments de musique, Allemand émigré en Angleterre ;
 Carl Ludwig Engel (1778-1840), architecte finlandais d'origine allemande ;
 Claire-Éliane Engel (1903-1976), historienne de l'alpinisme ;
 Claude Engel (1948-), guitariste et compositeur français ;
 Detlef Engel (1940-2023), chanteur allemand ;
 Dominik Stroh-Engel (1985-), joueur de football allemand ;
 Eliot Engel (1947-), homme politique américain ;
  ;
 Ernest Engel-Pak (1885-1965), peintre et lithographe belge ;
 Ernst Engel (1821-1896), statisticien et économiste allemand, auteur de la loi de Engel ;
 Françoise Engel (1920-2005), actrice française ;
 Franz Engel, (1834-1920), botaniste allemand
 Frank Engel, (1975- ), politicien luxembourgeois ;
 Frédéric André Engel (1908-2002), archéologue suisse ;
 Frédéric Engel-Dollfus (1813-1888), un industriel et philanthrope alsacien, député à Tours du gouvernement de la Défense nationale ;
 Friedrich Engel (1861-1941), mathématicien allemand ;
  (1909-2006), un officier SS ;
 George Engel (1836-1887), anarchiste américain d'origine allemande ;
 Georges Engel (1968-), homme politique luxembourgeois ;
 Georgia Engel (1948-2019), actrice américaine ;
 Gerhard Engel (1906-1976), Général lieutenant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Helmut Engel (1935-2019), historien allemand ;
 Helmut Engel (1940-2020), théologien allemand ;
 Howard Engel (1931-2019), écrivain canadien de romans policiers ;
 Jean Engel (1819-1892), initiateur de la reliure industrielle en France ;
 Jean Engel (1876-1960), peintre lorrain ;
 Joel Engel (1868-1927), critique musical, compositeur, folkloriste, musicologue ;
 Johann Jakob Engel (1741-1802), philosophe allemand ;
  (1770-1814), historien hongrois ;
 Johanna Engel (1889-1941), peintre et pianiste allemande ;
 José Engel (1873-v. 1935), peintre, dessinateur et caricaturiste français ;  
 Judith Engel (1969-), actrice allemande ;  
 Julius Theodor Engel (1807-1864), magistrat et homme politique prussien ;
  ;
 Konstantin Engel (1988-), footballeur international kazakh ;
 Laurence Engel (1966-), haute fonctionnaire française ;
 Lilli Engel (1939-2018), peintre allemande ;
 Louis Engel (1885-?), coureur cycliste français ;
 Luis Engel (2002- ), joueur d'échecs allemand ;
 Mark Engel (1991-), skieur alpin américain ;
 Michael Engel (1941-2011), historien allemand ;
 Michael S. Engel (1971-), entomologiste américain ;
 Morris Engel (1918-2005), photographe et un réalisateur américain ;
 Natascha Engel (1967-), femme politique britannique ;
  ;
 Norbert Engel (1950-), artiste peintre contemporain français ;
 Pascal Engel (1954-), philosophe français ;
 Pierre-Émile Engel (1847-1927), chanteur d'opéra français ;
 Regula Engel-Egli (1761-1853), autrice et voyageuse suisse ;
 Roger Engel (1923-2018), naturaliste et écrivain alsacien ;
 Roland Engel (1948-), auteur-compositeur-interprète alsacien ;
 Roy Engel (1913-1980), acteur américain ;
 Sabine Engel (1954-), ancienne lanceuse de disque est-allemande ;
 Samuel Engel (1702-1784), savant, bibliothécaire, géographe et agronome suisse ;
 Samuel G. Engel (1904-1984), producteur et scénariste américain ;
 Selma Engel-Wijnberg (1922-2018), juive hollandaise qui s'évade du camp d'extermination de Sobibor et qui témoigne au procès de Sobibor ;
 Werner Engel (1880-1941), peintre suisse.

Titres 

 Engel, chanson du groupe allemand de métal industriel Rammstein ;
 Engel, un jeu de rôle sorti en 2002.

Divers 
 Engel, l'abréviation d'auteur en botanique de Franz Engel
 Engel, un groupe de death metal mélodique suédois
 Loi d'Engel, une loi qui stipule que la part des dépenses alimentaires dans le budget d'un ménage diminue avec l'augmentation du revenu
 Engel & Völkers, une société immobilière